Dasyrhicnoessa är ett släkte av tvåvingar. Dasyrhicnoessa ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Dasyrhicnoessa